Провінція Оренсе у Галісії на північному заході Іспанії адміністративно поділяється на 92 муніципалітети ():

Примітки